Sekcja Młodych NSZZ "Solidarność" – jest sekcją problemową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność. Sekcja Młodych ma za zadanie szkolenie przyszłych liderów związkowych oraz angażowanie się w ciągły rozwój związku.

Prezydium oraz Rada Sekcji Młodych 
Pierwszym przewodniczącym Sekcji Młodych został wybrany Włodzimierz Broda. Obecnie stanowisko przewodniczącego piastuję pochodzący z Regionu Wielkopolskiego Marcin Gallo. Członkiem prezydium jest między innymi bokser Damian Jonak.

Przypisy 

NSZZ Solidarność